Abdij Saint Michaels (Farnborough) - Engeland
Sint-Michielsabdij (Antwerpen) - België
Abdijkerk St. Michael (Metten) - Duitsland
St. Michael's Abdij (Californië) - Verenigde Staten
Abdij van St. Michael's (Munkalif) - Noorwegen